Апосхи́сты  ( от  — «откалывать, отрывать, отделять»; ѿтвьргъшихъсѧ) или докса́рии  ( от  — «слава»; славьни) — еретики, упоминаемые в числе ересей в книги «О ста ересях вкратце» Иоанна Дамаскина, в различных изданиях как 103 ересь. Апосхисты не были описаны в оригинальном сочинении Иоанна Дамаскина, а добавлены позже в книгу безымянным переписчиком.

Апосхисты имели схожие черты с автопроскоптами. Они как автопроскопты отделились от Церкви под благовидным предлогом соблюдения канонов. Апосхисты в своём религиозном сообществе не имели ни епископов, ни предстоятелей народа, но только каких-то мирян. Согласно учению апосхистов аскеты не должны молиться в церквях во время общественных богослужений, а должны довольствоваться своими молитвами в кельях. Автор обвиняет апосхистов в том, что они притворяются точными (в соблюдении дисциплины), друг пред другом стараясь показать себя лучше; одни из апосхистов не принимают крещения и не участвуют в причащении; другие не почитают недавно сделанного изображения креста или иконописного изображения. По мнению автора, доксарии считают себя выше всех людей; а самое главное зло апосхистов то, что они не принимают священство.

Ссылки 
 Иоанн Дамаскин «О ста ересях вкратце». 100. Автопроскопты.
 Бронзов, А. А. Святой Иоанн Дамаскин
 PG 94. p. 677 «Περὶ αἱρέσεων ἐν συντομίᾳ ἑκατόν, ὅθεν ἤρξαντο καὶ πόθεν γέγονασιν»
 «Περὶ αἱρέσεων ἐν συντομίᾳ ἑκατόν, ὅθεν ἤρξαντο καὶ πόθεν γέγονασιν»

История христианства
Еретические течения в христианстве